Příjmení Karhan nese více různých osobností:

 Ivana Karhanová (* 1979) – česká podnikatelka a moderátorka
 Jaroslav Karhan (1920–2013) – český a československý politik
 Miroslav Karhan (* 1976) – slovenský fotbalový záložník